Wszechświat – w astrofizyce i kosmologii
 Wszechświat Friedmana – model kosmologiczny Wszechświata
 Wszechświat pulsujący – teoria próbująca wyjaśnić losy Wszechświata
 Wszechświat zamknięty – teoria próbująca wyjaśnić losy Wszechświata
 Wszechświat de Sittera – pusty Wszechświat z dodatnią stałą kosmologiczną/kwintesencją
 Wszechświat – jedno z podstawowych pojęć filozofii spekulatywnej
 Wszechświat w skorupce orzecha – popularnonaukowa książka Stephena Hawkinga
 Wszechświat – brytyjski serial dokumentalny z 2001 roku
 Wszechświat Blastera – kanadyjski serial animowany
 Wszechświat (czasopismo) – polskie czasopismo popularnonaukowe poświęcone naukom przyrodniczym.

Zobacz też